Dendron – località del Regno Unito e dell'Inghilterra in Cumbria
Dendron – comune degli Stati Uniti d'America in Virginia